Голо-Морозалья () — один из 15 кантонов департамента Верхняя Корсика, региона Корсика, Франция. INSEE код кантона — 2B14. 54 коммуны Голо-Морозалья находятся в округе Корте, 1 в округе Кальви. Кантон был создан в 2015 году.

История 
По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Верхняя Корсика уменьшилось с 30 до 15. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. Таким образом, кантон Голо-Морозалья был образован 22 марта 2015 года. Он был сформирован из бывших кантонов Кастифао-Морозалья (10 коммун), Ниолу-Омесса (12 коммун), Альто-ди-Казаккони (13 коммун), частично Верхний Неббио (1 коммуна) и Бустанико (19 коммун).

Коммуны кантона 
В кантон входят 55 коммун, из них главной коммуной является Морозалья.

Политика 
Согласно закону от 17 мая 2013 года избиратели каждого кантона в ходе выборов выбирают двух членов генерального совета департамента разного пола. Они избираются на 6 лет большинством голосов по результату одного или двух туров выборов.

В первом туре кантональных выборов 22 марта 2015 года в Голо-Морозалья баллотировались 4 пары кандидатов (явка составила 68,06 %). Во втором туре 29 марта, Катерин Соньетти-Турчини и Жан-Мари Веккиони были избраны с поддержкой 45,19 % на 2015—2021 годы. Явка на выборы составила 72,32 %.

Примечания 

Кантоны департамента Верхняя Корсика